John Holles  kan syfta på:

John Holles, 1:e earl av Clare (1564–1637), engelsk peer
John Holles, 2:e earl av Clare  (1595–1666), engelsk peeer 
John Holles, 1:e hertig av Newcastle (1662–1711), engelsk peer